Con Isabella di Ibelin ci si può riferire a:
Isabella di Ibelin (1241-1324) – Regina di Cipro
Isabella di Beirut (1252-1282) – Signora di Beirut 
Isabella di Ibelin (morta 1315) – figlia del nobile Guido d'Ibelin (1286-1308)